Сольнок — місто в Угорщині, адміністративний центр медьє Яс-Надькун-Сольнок.
 Сольнок (футбольний клуб) — угорський футбольний клуб із однойменного міста.
 Сольнок (авіабаза) — військова авіабаза в Угорщині біля міста Сольнок.

Див. також 
 Яс-Надькун-Сольнок

Багатозначні терміни